Clan Adachi, família de samurais
 Mitsuru Adachi, mangaka japonès.
 Toponímia:
 Adachi (Tòquio), barri especial de Tòquio, Japó.
 Districte d'Adachi
 Adachi (Fukushima), poble en el Districte d'Adachi, en la Prefectura de Fukushima, Japó.